Příbor má více významů:

 Různé druhy stolovacího náčiní
 Jídelní příbor
 Překládací příbor
 Dranžírovací příbor
 Příbor (okres Nový Jičín) – město v okrese Nový Jičín

Externí odkazy